Черневице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Томашувский повят. Население — 5144 человека (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Целёндз
 Гмина Иновлудз
 Гмина Любохня
 Гмина Рава-Мазовецка
 Гмина Жечица
 Гмина Желехлинек

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Лодзинского воеводства